Mike Conley (ur. 1987) – amerykański koszykarz
 Mike Conley (ur. 1962) – amerykański lekkoatleta